Община Векшьо () е административна единица, разположена на територията на лен Крунубери, южна Швеция. Притежава обща площ  km2 и население  души (към ). На север община Векшьо граничи с общините Севшьо и Ветланда от лен Йоншьопинг, на изток с общините Упвидинге и Лесебу, на юг с община Тингсрюд, а на запад с община Алвеста. Административен център на община Векшьо е едноименния град Векшьо.

Население 
Населението на община Векшьо през последните няколко десетилетия е с тенденция към нарастване. Гъстотата на населението е  д/km2.

Селищни центрове в общината 
Селищните центрове () в община Векшьо са 9 и към  година имат съответно население:

Административният център на община Векшьо е удебелен.

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт на община Векшьо

Общини в Швеция
Общини в лен Крунубери